México es un topónimo de origen náhuatl que significa ‘en el ombligo de la luna’, y generalmente se refiere a los , un país de Norteamérica. Además, puede referirse a:

Toponimia

En México 
 Ciudad de México, capital de los Estados Unidos Mexicanos.
 Estado de México, uno de los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, conforman las 32 entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos.
 México (Baja California), localidad del municipio de Mexicali, en el estado de Baja California.
 San Pedro México (Baja California Sur), localidad del estado de Baja California Sur.

En Estados Unidos 

 Nuevo México, uno de los 50 estados de Estados Unidos.
 Mexico (Carolina del Sur), localidad del estado de Carolina del Sur.
 Mexico Beach, ciudad del estado de Florida.
 Mexico (Indiana), localidad del estado de Indiana.
 Mexico (Kentucky), localidad del estado de Kentucky.
 Mexico (Maine), pueblo del estado de Maine.
 Mexico (condado de Allegany, Maryland), localidad del condado de Allegany, en el estado de Maryland.
 Mexico (condado de Carroll, Maryland), localidad del condado de Carroll, en el estado de Maryland.
 Mexico (Misuri), ciudad del estado de Misuri.
 Mexico (villa de Nueva York), villa del condado de Oswego, en el estado de Nueva York.
 Mexico (pueblo de Nueva York), pueblo del condado de Oswego, en el estado de Nueva York.
 Mexico (condado de Crawford, Ohio), localidad del condado de Crawford, en el estado de Ohio.
 Mexico (condado de Wyandot, Ohio), localidad del condado de Wyandot, en el estado de Ohio.
 Mexico (condado de Juniata, Pensilvania), lugar designado por el censo en el condado de Juniata, en el estado de Pensilvania.
 Mexico (condado de Montour, Pensilvania), área no incorporada del condado de Montour, en el estado de Pensilvania.

En Filipinas 
 México (Filipinas), municipalidad de la provincia de Pampanga.

En Venezuela 
 México (Venezuela), localidad del estado Anzoátegui.

Literatura 
 Mexico (novela), novela de 1992 de James A. Michener.

Música

Álbumes 

 México (álbum de Böhse Onkelz), álbum de 1985 de la banda alemana de rock Böhse Onkelz.
 México (álbum de Jean Leloup), álbum de 2006 del cantante y compositor canadiense de rock Jean Leloup.
 México, México (álbum), álbum compilación de varios artistas (entre ellos RBD, Kumbia Kings, Plastilina Mosh) para la selección de fútbol de México en la Copa Mundial de Fútbol de 2006.
 Mexico (álbum de Erik Truffaz y Murcof), álbum de 2008 en el cual colaboraron el trompetista suizo de jazz contemporáneo Erik Truffaz y el músico electrónico mexicano Murcof.
 ¡México! (álbum de Rolando Villazón), álbum de 2010 del tenor mexicano Rolando Villazón.
 Mexico (álbum de GusGus), álbum de 2014 de la banda islandesa de música electrónica GusGus.
 México (álbum de Julio Iglesias), álbum de 2015 del cantante y compositor español Julio Iglesias.

Canciones 

 México (instrumental), instrumental de 1961 del músico estadounidense Bob Moore.
 México (canción de Grace Slick), canción de 1970 escrita por la cantante y compositora estadounidense Grace Slick, e interpretada por la banda estadounidense de rock Jefferson Airplane.
 México (canción de Les Humphries Singers), canción de 1972 de la banda Les Humphries Singers.
 Mexico (canción de James Taylor), canción de 1975 escrita por el cantautor y guitarrista estadounidense James Taylor, del álbum Gorilla.
 México (canción de Timbiriche), canción de 1982 escrita por el músico español Miguel Bosé, e interpretada por la banda mexicana de música pop Timbiriche.
 México (canción de Hombres G), canción de 1989 escrita por los músicos españoles David Summers y Daniel Mezquita, interpretada por la banda española de rock HombresG, y perteneciente al álbum Voy a pasármelo bien.
 México (canción de Incubus), canción de 2001 de la banda estadounidense de rock alternativo Incubus, de su disco Morning View.
 México (canción de Butthole Surfers), canción de 2001 de la banda estadounidense de rock alternativo Butthole Surfers del álbum Weird Revolution.
 Mexico (canción de Morrissey), canción de 2004 del cantante y compositor británico Morrissey, incluida en el álbum You Are the Quarry.
 México, México, canción de la banda mexicana de pop RBD para la selección de fútbol de México en la Copa Mundial de Fútbol de 2006.
 Mexico (canción de GusGus), pista de 2014 incluida en el álbum del mismo nombre de la banda islandesa de música electrónica GusGus.

Miscelánea 
 México (Epcot), pabellón en el parque de atracciones Epcot de Disneyworld.